Die Liste tansanischer Inseln enthält alle Inseln mit einer Gesamtgröße von über 10 Quadratkilometern sowie eine Reihe kleinerer Inseln.

Lage der Inseln 
Im Indischen Ozean vor Tansania liegen die drei großen Inseln Unguja, Pemba und Mafia, weitere große Inseln sind im tansanischen Teil des Victoriasees.

Zum Sansibar-Archipel gehören neben den zwei Hauptinseln Unguja und Pemba rund fünfzig kleinere Inseln. Auch rund um Mafia liegt etwa ein Dutzend kleinerer Inseln. Davon abgesehen ist die Küste des Indischen Ozeans weitgehend ungegliedert mit nur wenigen kleinen vorgelagerten Inseln. Die bekannteste davon ist Songo Songo.

Im Victoriasee sind die größten Inseln, die zu Tansania gehören, Ukerewe, Rubondo, Kome und Maisome. Insgesamt liegen rund 1000 Inseln im Victoriasee. Wenig gegliedert sind die Küsten der anderen Seen in Tansania. Im Tanganjikasee gehören weniger als zehn kleine Inseln zu Tansania, im Malawisee liegt eine Insel vor der Mündung des Flusses Ruhuhu und einige in der Mbamba-Bucht. Diese Inseln werden jedoch auch von Malawi beansprucht, das den Grenzverlauf nicht in der Mitte des Sees, sondern an der Küstenlinie von Tansania sieht.

Liste der Inseln 
Die Liste beinhaltet am Anfang die größten sieben Inseln von Tansania. Danach sind die einzelnen Inseln alphabetisch nach dem Gewässer, in dem sie liegen, angeführt.

Weblinks 

 Islands and Beaches of Tanzania

Einzelnachweise 

Tansania
!